Адэйлу  — деревня в регионе Таджура в Джибути. Деревня расположена внутри широкой котловины и окружена гранитными горами со всех сторон. В Адэйлу одна из самых мягких зон климата в Джибути, который не всегда приятен во время сезона дождей. Адэйлу — одна из крупнейших деревень в регионе Таджура. Согласно местным верованиям, на месте где сейчас находится деревня, когда-то родила Харал-Маахис, предок Адаала. Население деревни составляет 1017 человек. Большинство населения в деревне — афары. Известная особенность Адэйлу — широкое выращивание овощей и фруктов. В деревне довольно много огородов и ферм.

Климат 
Климат в Адэйлу мягок, холоден и необычен, как в Айролафе и Ранде. Летом в городе образуется большой лагерь, когда в Таджуре и в Джибути очень жарко. Зимы мягкие, обычная дневная температура составляет 18 °C, и в январе, самом холодном месяце, температура составляет 13,7 °C. Лето жаркое. Июнь — самый жаркий месяц, со средней температурой 34,4 °C днём и 23 °C ночью. С апреля по май — сезон засух.

Согласно классификации климатов Кёппена, в Адэйлу жаркий семиаридный климат (BSh)

Примечания 

Населённые пункты Джибути